Entremont (Haute-Savoie), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
Entremont-le-Vieux, gemeente in het Franse departement Savoie
Entremont (district), een district in het Zwitserse kanton Wallis

Oppidum van Entremont Keltische stad bij Aix de Provence in Frankrijk